Trema (osjećaj), osjećaj straha i nelagode pred javni nastup
 Trema (biljni rod)
 Trema (Sveti Ivan Žabno), naselje u općini Sveti Ivan Žabno, Hrvatska
 Trema (1950.), film Alfreda Hitchcocka iz 1950.